Ел Мескал има више значења:

 Ел Мескал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескал (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескал (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мескал (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мескал (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мескал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мескал (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Мескал (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мескал, Ситио де Песка (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику